Bronnaja Gora (russisch: Бронная Гора; weißrussisch: Бронная Гара, Bronnaja Hara) bezeichnet: 

das weißrussische Dorf Bronnaja Hara;
das 1942 nahe diesem Dorfe eingerichtete Vernichtungslager, siehe Vernichtungslager Bronnaja Gora.